Fra Miho Čuić (Duvno, 1750.? - 1809.), hrvatski slikar iz Bosne i Hercegovine, franjevac.

Dvije mu se slike čuvaju u zbirci muzeja franjevačkog samostana sv. Duha u Fojnici: Sv. Bono (konac 18. i početak 19. stoljeća) i Sv. Anto Pustinjak (1800.). Ova Čuićeva slika također je zavjetna (svetac-zaštitnik od bolesti tifusa). Oslikao je strop i propovjedaonicu fojničke crkve koja se, gotovo izgrađena, zbog nesolidne izvedbe srušila 1884. godine.

Izvori 

Bosanskohercegovački franjevci
Hrvatski slikari iz Bosne i Hercegovine
Životopisi, Tomislavgrad